Woldemar Kernig , más conocido como Vladimir Mikhailovich Kernig (letón : Voldemārs Kernigs ; ruso : Владимир Михайлович Керниг ; 28 de junio de 1840 - 18 de abril de 1917) fue un internista y neurólogo ruso y alemán báltico cuyos descubrimientos médicos salvaron a miles de personas con meningitis. Es mejor conocido por su trabajo pionero en diagnósticos. El signo de Kernig lleva su nombre.

Referencias 

Neurólogos
Alumnado de la Universidad de Tartu
Nacidos en San Petersburgo
Médicos de Rusia del siglo XIX
Médicos de Rusia del siglo XX